Розл () — деревня в округах Ду-Пейдж и Кук штата Иллинойс, США. Является западным пригородом Чикаго и частью столичной области Чикаго.

Расположенная в северо-восточной части штата, Розл была впервые зарегистрирована в 1922 году и представляет собой спальный район, жители которого обычно ездят в Чикаго или другие пригороды на работу. По переписи 2010 года население деревни составляло 22 763.

История 

Район, окружающий нынешнюю деревню, начал заселяться в начале 1830-х годов, когда поселенцы обосновались рядом с коренным народом потаватоми. Сайлас Л. Мичем и его братья Харви и Лайман поселились в районе, ныне известном как городок Блумингдейл. Правительство предлагало землю в этом районе по цене около 1,25 доллара за акр. В 1837 году дьякон Элайдж Хаф и его жена поселились в районе Блумингдейл со своими сыновьями Орамелом, Розеллом и дочерью Корнелией.

В 1868 году, в возрасте 48 лет, Розелл Хаф вернулся из Чикаго, и увидел, что этот район превратился в сельскохозяйственный центр по выращиванию кукурузы и льна. Он открыл компанию Illinois Linen Company. Хаф также был президентом компании Chicago and Pacific Railroad Company.

Примечания 

Населённые пункты Иллинойса